een Engels woord voor taxi
 Cab (automerk), een Frans automerk
 Čab, een plaats in Slowakije